Cutler River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Cutler River (Alaska), Nebenfluss des  Noatak River in Alaska
 Cutler River (Ellis River), in New Hampshire